Batgirl steht für

 Batgirl, eine fiktive Superheldin
 Batgirl (Baseball), eine Person im Baseball